Владимир Анатольевич Дуванский — доктор медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии Факультета непрерывного медицинского образования (ФНМО) Российского университета дружбы народов (РУДН). Руководитель отделения эндоскопической хирургии ФГБУ «Научно - практический центр лазерной медицины им. О.К. Скобелкина» ФМБА России.

Биография 
Родился 7 апреля 1967 года в г. Чадан, Тувинская АССР. В 1993-м году окончил Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова. В 1995-м году окончил клиническую ординатуру в Государственном научном центре лазерной медицины Минздрава РФ по специальности специальности «хирургия». В 1997-м году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «хирургия». В 2002-м году защитил докторскую диссертацию по специальности «хирургия». В 2008-м году присвоено звание профессор по специальности «хирургия».
С 1995-го года осуществляет научную деятельность в Государственном научном центре лазерной медицины Минздрава РФ (ныне ФГБУ «Научно-практический центр лазерной медицины им. О.К. Скобелкина» ФМБА России). С 2003-го года в должности руководителя отделения эндоскопической хирургии. С 2018-го по 2022-й годы заместитель директора по научной работе Центра. С 2004-го года Дуванский В.А. преподает в Российском университете дружбы народов. В должности профессора кафедры, в 2008-м году, организовал на кафедре лазерной медицины курс «Клинической эндоскопии», где открыл ординатуру и программы последипломного образования по специальности «эндоскопия». В 2014-м году курс был преобразован в кафедру эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии Факультета непрерывного медицинского образования, которую Дуванский В.А. возглавляет по настоящее время.

Научная деятельность 
Дуванский В.А. - один из ведущих российских специалистов в области лазерной медицины. Его основные научные исследования посвящены изучению влияния высоко- и низкоэнергетического лазерного излучения на биоткани, систему микроциркуляции.

На основании проведённых исследований разработаны рекомендации к применению лазеров в клинической практике. Значительная часть исследований выполнена на стыке фундаментальных и прикладных наук, и направлена на совершенствование лазерных методик в хирургии, эндоскопии, онкологии, а также на разработку и внедрение новых способов лазерной и фотодинамической терапии, и разработку новой медицинской техники.

Дуванским разработаны ряд методик клинического применения антибактериальной фотодинамической терапии с различными отечественными фотосенсибилизаторами, изучены механизмы воздействия антибактериальной фотодинамической терапии на раневую микрофлору и течение раневого процесса.

Владимир Анатольевич автор более четырёхсот научных публикации, в том числе двадцати пяти учебно-методических работ, соавтор четырёх монографий, свыше двухсот пятидесяти статей в отечественных и зарубежных реферируемых журналах, шестнадцати патентов на изобретение. Под его руководством и при консультировании защищены три докторских и десять кандидатских диссертаций.

Научно-организационная деятельность 
 заместитель председателя научно-технического совета по биомедицинской фотонике
 член правления Российского эндоскопического общества
 член Президиума профильной комиссии по эндоскопии Минздрава РФ
 член редакционной коллегии журналов «Лазерная медицина», «Клиническая эндоскопия», «Эндоскопия»
 действительный член Российского общества хирургов, Общества эндоскопических хирургов России; European Society of Gastrointestinal Endoscopy, European Group for Endoscopic UltraSound, European Medical Laser Association.

Место работы 
ФГБУ «Научно - практический центр лазерной медицины им. О.К. Скобелкина» ФМБА России, Российский университет дружбы народов

Ссылки 
 Кафедра эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии факультета непрерывного медицинского образования РУДН 
 Отделение эндоскопической хирургии ФГБУ «НПЦ лазерной медицины им. О.К. Скобелкина» ФМБА России 
 Правление Российского эндоскопического общества 
 Редакционная коллегия журнала «Лазерная медицина» 
 Поздравление с юбилеем в журнале «Лазерная медицина»
 Список публикаций в Научной электронной библиотеке 
 Scopus Preview 
 ORCID 
 Publons profile 

Персоналии по алфавиту
Доктора медицинских наук
Профессора